Il existe plusieurs festivals dédiés à Jacques Offenbach :
 Festival Off and Back à Venelles et à Mallemort ;
 Festival des châteaux de Bruniquel à Bruniquel;
Festival Offenbach d'Etretat à Etretat;